If Stockholm Open 2011 — 43-й розыгрыш профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Стокгольме, Швеция, и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2011 году турнир прошёл с 17 по 23 октября.

Прошлогодние победители:
 Одиночный разряд —  Роджер Федерер
 Парный разряд —  Эрик Буторак и  Жан-Жюльен Ройер

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Гаэль Монфис выигрывает свой 1й титул в сезоне и 4й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Яркко Ниеминен уступает свой 1й финал в сезоне и 10й за карьеру в основном туре ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Рохан Бопанна выигрывает свой 2й титул в сезоне и 4й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Айсам-уль-Хак Куреши выигрывает свой 3й титул в сезоне и 4й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Стокгольма

 Мировой тур ATP 2011

 ATP 250

 Открытый чемпионат Швеции по теннису 2011

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 

Швеция
Теннис
Октябрь 2011 года
2011